el Cortal (Gombrèn)
 Can Mallol dels Cortals
 Cortal d'Avinyó, mas al municipi de Castelló d'Empúries (l'Alt Empordà) 
 Cortal de la Vila
 Cortal d'en Calcina

 Cortal d'en Fages
 Cortal d'en Llobet
 Cortal d'en Roure

 Cortal d'en Vidal
 Cortal de Prat Comú
 El Cortal Nou

 Cortal Consorts